Alinoe – ósmy tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w lutym 1985 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go po raz pierwszy oficyna wydawnicza Orbita w 1989 roku; album wznowił w 2002 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Aaricia i Jolan zostają sami na wyspie, na której rodzina Aegirssonów osiedliła się po perypetiach w Brek Zarith (tom 6 Upadek Brek Zarith). W tym czasie Thorgal wypływa łodzią, aby dostać się na stały ląd i zaopatrzyć w zapasy na zimę. Jolan odkrywa na wyspie chłopca o zielonych włosach, któremu nadaje imię Alinoe. Zostają towarzyszami wspólnych zabaw. Aaricia jest zaskoczona, gdyż była przekonana, że wyspa była bezludna. Tymczasem Jolan robi się coraz bardziej nieposłuszny. Aaricia karze go za to; krótko potem zostaje zaskoczona przez Alinoe, który bije ją batem. Aaricia dochodzi do wniosku, że Alinoe to wymysł Jolana, który ma zdolność materializowania marzeń. Oboje z Jolanem uciekają z płonącego gospodarstwa podpalonego przez Alinoe, który wymyka się spod kontroli Jolana. Matka i syn spędzają noc na głazie przy brzegu, licząc na to, że Alinoe ich tam nie znajdzie. Jednak rano Aaricia, osaczona przez zmultiplikowane postacie Alinoe o białych oczach, dostaje się pod jego władanie i próbuje pochwycić Jolana. Chłopiec ucieka przed nią i Alinoe na szczyt urwiska, z którego zostaje zepchnięty do morza. Tonącego chłopca wyławia Thorgal, który przecina metalową bransoletkę na dłoni Jolana - przyczynę istnienia Alinoe. Thorgal tłumaczy Jolanowi, że usłyszał w świadomości jego wezwanie o pomoc. Po przybiciu do brzegu wyspy odnajdują Aaricię, która znów jest sobą. Okazuje się, że Alinoe zniknął. Cała rodzina musi odbudować dom, w którym niedawno zamieszkała.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a